Jan Wiśniewski herbu Baklay (ur. XVI w.) – doktor filozofii, sekretarz księcia Ostrogskiego
 Jan Wiśniewski (1875–1918) – szewc, działacz niepodległościowy, 22 kwietnia 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wiśniewski (1876–1943) – ksiądz, historyk
 Jan Wiśniewski „Sęp” (1885–?) – chorąży żandarmerii Wojska Polskiego, 12 marca 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Jan Wiśniewski (1896–?) – starszy sierżant Wojska Polskiego, podoficer 4 Pułku Lotniczego, 15 czerwca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, chorąży pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
 Jan Wiśniewski (1898–?) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wiśniewski (1899–1971) –  major piechoty Wojska Polskiego, dowódca batalionu KOP „Hel”, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wiśniewski (1904–1977) – malarz
 Jan Wiśniewski (1904–1939) – ekonomista, doktor habilitowany, lekkoatleta
 Jan Wiśniewski (1920–1969) – kontradmirał, dowódca Marynarki Wojennej (1956-1958), poseł na Sejm II kadencji 1957–1961
 Jan Wiśniewski (1922–2006) – piłkarz
 Jan Andrzej Wiśniewski (1923–2017) – żołnierz Batalionu Armii Krajowej „Zośka” 

 Jan Wiśniewski (ur. 1951) – ksiądz katolicki, profesor, historyk

Zobacz też 
 Ballada o Janku Wiśniewskim – ballada inspirowana śmiercią Zbyszka Godlewskiego podczas wydarzeń Grudnia 1970

Przypisy